Viborera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis; 
 El nombre común de la planta Echium albicans; 
 El nombre común de la planta Echium creticum; 
 El nombre común de la planta Echium italicum; 
 El nombre común de la planta Echium plantagineum; o
 El nombre común de la planta Echium vulgare''.